

Toponyme 

 Marinette (Nouvelle-Écosse), communauté du Canada
 Marinette (Wisconsin), ville des États-Unis
 Comté de Marinette, comté de l'État du Wisconsin aux États-Unis

Prénom 
Marinette est le diminutif de Marie et de Marine. Il peut aussi être un prénom à part entière.

Autre 
 Marinette (lwa), esprit du Vaudou
 Nom donné à une boussole, voir aimant permanent
 Delphine et Marinette, personnages des Contes du chat perché
Marinette - femmes et féminisme, chaine YouTube de Marine Périn
Marinette, nom d'un personnage du dessin animé Miraculous

Sources 
 

Homonymie de patronyme